Krakovany est un toponyme qui peut désigner :

Krakovany, une commune du district de Piešťany, dans la région de Trnava.

Krakovany, une commune du district de Kolín, dans la région de Bohême-Centrale.